

Algemeen 
 Georganiseerde misdaad

Nederlands recht 

 Criminele organisatie (Nederlands strafrecht), groep met het oogmerk misdrijven te plegen
 Criminele organisatie (Nederlands civiel recht), rechtspersoon die de openbare orde aantast